Universal TV es un canal de televisión digital terrestre, propiedad de Corporación Universal. La corporación no transmite nada mediante esa señal, pero si mediante Karibeña TV, Exitosa TV, Radio Z. El canal solo está disponible en televisión digital terrestre (TDT), en la frecuencia 6.4.

Referencias 

Canales de televisión de Perú